Рейснерова перепонка (), вестибулярная перепонка, вестибулярный барьер — перепонка внутри «улитки» внутреннего уха. Вместе с базилярной мембраной создает отделение улитки, наполненное эндолимфой, которая имеет важное значение для работы кортиева органа. В первую очередь оно действует как диффузионный барьер, позволяющий питательным веществам попасть из перилимфы в эндолимфу перепончатого лабиринта.

Гистологически перепонка состоит из двух слоев плоского эпителия, разделённых базальной пластинкой. Его структура предполагает функцию, заключающуюся в транспортировке жидкости и электролитов.

Рейснерова перепонка названа в честь немецкого анатома Эрнста Рейснера () (1824-1878).

Дополнительные изображения

Примечания

Ссылки 
  
 Обзор University of Wisconsin–Madison 
 Иллюстрация  University of New England, Maine 

Ухо